Partit Socialista Popular (Argentina)
 Partit Socialista Popular (Espanya)